

Geografia 
 Oô – comune dell'Alta Garonna (Francia)

Sigle 
 Object oriented – orientato agli oggetti, in ingegneria del software
 simile al segno dell'infinito o del per sempre.

Codici 
 OO – codice vettore IATA di SkyWest
 oo – codice degli aerei immatricolati in Belgio.

Informatica 
 OO – abbreviazione per OpenOffice.org (l'acronimo ufficiale è OOo)

Letteratura 
 Oo – personaggio (una tartaruga) nel romanzo Il libro della giungla di Rudyard Kipling

Altro 
 ‘Ō‘ō – uccello delle Hawaii, oggi estinto
 OO, Oo, oo, oO – emoticon spesso usati per indicare sorpresa soprattutto nei giochi online
 O-O – notazione dell'arrocco corto nel gioco degli scacchi
 Scala OO –  scala 1:76.2 nel modellismo